El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2005 va ser la dissetena, i darrera, cursa de la temporada 2005 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 4 al 6 de novembre de 2005.

MotoGP

250 cc

125 cc 

Competicions motociclistes del 2005
2005
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme